Cieki wodne
 Suchy – potok, dopływ Wisły
 Suchy Potok – okresowy ciek, dopływ Słonecznego Potoku 
 Suchy Potok – potok, dopływ Białki
 Suchy Potok – potok, dopływ Białego Dunajca
 Suchy Potok – potok, dopływ Gostwiczanki
 Suchy Potok – potok, dopływ Łososiny
 Suchy Potok – potok, dopływ Mucznego
 Suchy Potok – potok, dopływ Olczyskiego Potoku
 Suchy Potok – okresowy ciek, dopływ Rudzianki
 Suchy Potok – potok, dopływ Siwej Wody
 Suchy Potok – potok, dopływ Słodyczkowego Potoku
 Suchy Potok – potok, dopływ Soły (Jeziora Międzybrodzkiego)
 Suchy Potok – potok, dopływ Zubrzycy
 Suchy Potok – potok w Tatrach Bielskich na Słowacji
 Suchy Potok – potok w Tatrach Zachodnich na Słowacji (w Dolinie Suchej Orawickiej)
 Suchy Potok – potok w Tatrach Zachodnich na Słowacji (w Dolinie Suchej Zuberskiej)
 Suchy Potok Sielnicki – potok na Słowacji, dopływ Kwaczanki
 Potok Suchy – potok, dopływ Romanki
 Suchy Potok – struga, dopływ Leśnickiego Potoku
 Miejscowości
 Suchy Potok – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie skolskim

 Zobacz też
 Suchy
 Potok Suchy – potok, dopływ Romanki